

События 
 Консул Флавий Аниций Олибрий Юниор.
 Римский папа Иоанн I, находясь в Константинополе, коронует императора Юстиниана I императорской короной.
 Свод правил святого Бенедикта.
 Папа Иоанн заключён в темницу в Равенне Теодорихом, где и умер.
 30 августа — Смерть Теодориха Великого.
 526—534 — Король остготов Аталарих. Регентство Амаласунты.
 Папой римским становится Феликс IV (III)
 Лянцы отняли у Вэй г. Шоуян.

Скончались 

 18 мая — Иоанн I, папа римский
 20 мая — Евфрасий, патриарх Антиохии (погиб при землетрясении)
 30 августа — Теодорих Великий, король Остготов
 Аниций Манлий Торкват Северин Боэций (по одной из версий)

См. также